Иван Петро́вский:
 Петровский, Иван Андреевич (1829—1903) — русский военно-медицинский и государственный деятель, доктор медицины.
 Петровский, Иван Георгиевич (1901—1973) — русский математик, ректор МГУ им. Ломоносова, Герой Социалистического Труда.
 Петровский, Иван Иванович (1863—?) — меценат и покровитель учебных заведений.